Сетчатая оболочка:
Сетчатая оболочка (архитектура)
Сетчатая оболочка (глаза)